Chiesa della Madonna del Carmelo – chiesa di Bolognetta
Chiesa della Madonna del Carmelo – chiesa di Borore
Chiesa della Madonna del Carmelo – chiesa di San Giovanni in Fiore